Messa
 Alba Messa
 Mónica Messa, jugadora española de baloncesto profesional ya retirada